Нижче наведено список 201 муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна.

Верхня В'єнна

Верхня В'єнна